Agia Paraskevi (greco Αγία Παρασκευή) è
 il nome in greco moderno di Sante della Chiesa orientale e cattolica: 
 Parasceva, martire in Paflagonia sotto Nerone del I secolo; sorella di Santa Fotina (26 febbraio sinassario greco, 20 marzo prologo slavo)
 Parasceva di Roma del II secolo (26 luglio nella chiesa orientale) 
 Parasceva Pjatnica (anche Parasceva di Iconio) del III secolo (28 ottobre nella Chiesa orientale secondo il calendario gregoriano)
 Parascheva di Iaşi del X secolo, anche Parasceva la Giovane o Parascheva dei Balcani (14 ottobre)
 Parasceva di Pirimin, vergine virtuosa (al Pinega) nei pressi di Arcangelo del XVI secolo (28 ottobre secondo il sinassario e il prologo) 

 il nome comunità greche
 Agia Paraskevi – comune della Grecia nella periferia dell'Attica
 Agia Paraskevi – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia occidentale
 Agia Paraskevi – ex comune della Grecia nella periferia dell'Egeo Settentrionale